Ступница може бити:

 Ступница (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Ступница (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Горња Ступница, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Доња Ступница, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска